Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Monachium.

Terminarz 
Źródło: european-athletics.com.

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, rekord mistrzostw Europy oraz najlepsze wyniki na listach światowych i eruopejskich w sezonie 2022 przed rozpoczęciem mistrzostw. Źródło: european-athletics.com, worldathletics.org.

Rezultaty w poszczególnych konkurencjach

Bieg na 100 metrów 
Źródło: european-athletics.com.

Skok w dal 
Źródło: european-athletics.com.

Pchnięcie kulą 
Źródło: european-athletics.com.

Skok wzwyż 
Źródło: european-athletics.com.

Bieg na 400 metrów 
Źródło: european-athletics.com.

Bieg na 110 metrów przez płotki 
Źródło: european-athletics.com.

Arthur Abele pierwotnie brał udział w trzecim biegu, jednak został zdyskwalifikowany z powodu falstarów. Na skutek rozpatrzonego przez sędziów protestu, wystartował ponownie, w samotnym biegu.

Rzut dyskiem 
Źródło: european-athletics.com.

Skok o tyczce 
Źródło: european-athletics.com.

Rzut oszczepem 
Źródło: european-athletics.com.

Bieg na 1500 metrów 
Źródło: european-athletics.com.

Klasyfikacja końcowa 
Źródło: european-athletics.com.

Przypisy 

Dziesięciobój mężczyzn